Fibinih 50 najvećih igrača (eng. FIBA's 50 Greatest Players), popis 50 najvećih igrača u povijesti Fibine međunarodne košarke. Izabrao ga je u izboru FIBA Magazinea 1991. godine. Popis je sastavljen u čast 100. obljetnice stvaranja športa košarke, odnosno kad ju je izmislio James Naismith. FIBA je za tu prigodu izabrala skupinu međunarodnih košarkaških stručnjaka, uglavnom međunarodnih košarkaših trenera koji su glasovali za 50 najvećih igrača. Svaki je stručnjak imao zadaću izabrati 25 igrača. Prvi na listi dobio je 25 bodova, drugi 24 i tako dalje.

FIBA's 50 Greatest All-Time Players (1991)

Vidi 
FIBA-ina Dvorana slavnih
Fibin Red zasluga

Bilješke

Izvori 

Košarka